Таусерт (Таусерт Сатра Меренмут, Тауасе; др.-греч. Тауосрис) — царица Древнего Египта и последний фараон XIX династии, «великая супруга фараона» Сети II.

Биография

Происхождение 
Происходила из потомства Рамсеса II. Её матерью была царица Тахат I, братом - Аменмес. Таусерт была второй супругой Сети II. Сведений об их общих детях нет, но в гробнице KV56 обнаружено захоронение дочери.

Правление 
После смерти мужа она стала регентом при малолетнем сыне Рамсесе-Саптахе. Правила Египтом 2 года и наследовала своему болезненному пасынку, (возможно, страдавшему от полиомиелита).

Очевидно, именно при Таусерт сириец Ирсу (известный из большого папируса Харриса), воспользовавшись народным недовольством, попытался захватить египетский трон. После её смерти в Египте наступила полная анархия, что привело к междоусобице и разорению страны.

Согласно Манефону Таусерт правила 7 лет.

Гробница 
Похоронена в гробнице KV14, глубочайшей из всех в Долине Царей. Саркофаг Таусерт позже присвоил Амонхерхепшеф D (KV13). Обнаруженная в гробнице KV35 мумия (Неизвестная D) некоторыми учёными идентифицируется как Таусерт на одном лишь основании - мумификация выполнена по правилам XIX династии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мумия т. н. «Неизвестной дамы D», приписываемая царице Таусерт. XII в. до н. э. Каир, Египетский музей.
 Königin TEWOSRA

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIX династии
Царицы Древнего Египта
Женщины-регенты
Правители Африки XII века до н. э.
Супруги правителей XII века до н. э.
Супруга бога Амона